Fifas landskoder används för alla länder som är med i Fifa, samt även för några av de länder som inte är medlemmar. Koden innehåller tre versala bokstäver (engelska: FIFA Trigramme). Här nedan listas de officiella koder som används av Fifa och de kontinentala förbunden – AFC, Caf, Concacaf, Conmebol, OFC och Uefa – som landslagens förkortningar i officiella turneringar.

Fifa-medlemmar 
210 länder är medlemmar i Fifa. Varje land har en unik landskod.

Landskoder för länder som ej är anslutna till Fifa 
Följande länder är inte med i Fifa, men deras koder finns med i Fifas resultatdatabas eller används av förbundens webbplatser.

Landskoder som inte längre är i bruk

Skillnad mot IOK:s landskoder
Det finns några avvikelser mellan Fifa:s och IOK:s koder.

Referenser

Externa länkar 
 Fifas landskoder

Fifa
Fifas landskoder